Paweł Korytko (zm. 1588) – kasztelan przemyski, podkomorzy lwowski, podkomorzy przemyski.
 Paweł Korytko (1884–1939) – major kawalerii Wojska Polskiego, w 1920 p.o. dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich